Fernandel peut désigner :

Pseudonyme 

 Fernand Contandin, plus connu sous le nom de Fernandel (1903-1971),  chanteur, acteur et réalisateur français ;
 Franck Contandin, plus connu sous le nom de Franck Fernandel (1935-2011),  acteur, chanteur et animateur de radio français, fils de Fernandel ;
 Vincent Contandin dit Vincent Fernandel (né en 1983), metteur en scène et professeur de théâtre, fils de Franck Fernandel et petit-fils de Fernandel.

Divers 
 , maison d'édition italienne ;
 (9346) Fernandel, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi